Missiekapel (algemeen), een soort kapel met een bepaalde functie
 Missiekapel (Heythuysen), een kapel in Heythuysen, Nederland